Stati Uniti d'America
 Williamston – capoluogo della Contea di Martin, Carolina del Nord
 Williamston – città della Contea di Anderson, Carolina del Sud
 Williamston – città della Contea di Ingham, Michigan